Дуда — многозначное слово:


Духовой музыкальный инструмент 
 Дуда — духовой инструмент, разновидность волынки.
 Дудочка (маленькая), дудка (средняя), или дудá (большая) — духовой инструмент в виде трубки, различных размеров.

Фамилия 
 Дуда, Анатолий Иванович (1946—2020) — украинский оперный певец, народный артист Украины (1999).
 Дуда, Анджей (род. 1972) — польский политик, президент Польши (с 2015 года).
 Дуда, Артём Павлович (род. 2004) — российский хоккеист.
 Дуда, Вадим Валерьевич (род. 1964) — российский библиотечный деятель, директор РГБ (с 2018 года).
 Дуда, Владимир Иванович (род. 1948) — советский и украинский скрипач.
 Дуда, Иван Аникеевич (1934—1993) — советский футболист
 Иларион (Дуда) (в миру Яков; 1790—1872) — архимандрит Русской православной церкви.
 Дуда, Мариуш (род. 1974) — музыкант группы Riverside.
 Дуда, Михаил Иванович (1921—1950) — украинский националист, поручик УПА.
 Дуда, Ондрей (род. 1994) — словацкий футболист, полузащитник.
 Дуда, Пётр (род. 1962) — польский профсоюзный деятель, председатель профсоюза «Солидарность» (с 2010 года).
 Дуда, Радек (род. 1979) — чешский хоккеист.
 Дуда, Тамара — украинская писательница.
 Дуда, Теодор (1914—1986) — польский офицер коммунистической госбезопасности, милиции и погранвойск.
 Дуда, Элеонора (1927—2007) — советская и латвийская актриса.
 Дуда, Ян-Кшиштоф (род. 1998) — польский шахматист, гроссмейстер (2013).
 Дуда, Ян (род. 1949) — польский инженер и политик, отец Анджея Дуды.
 Дуда, Янина (1918—2018) — польская коммунистка, офицер госбезопасности, жена Теодора Дуды.
  (род. 1964) — польский политик, член Сената Польши (2005—2007).

Двойные фамилии 
 Дуда-Гвязда, Иоанна (род. 1939) — польская диссидентка, жена Анджея Гвязды; активистка движения «Солидарность», антиглобалистка.
 Дуда-Грач, Ежи (1941—2004) — польский живописец, график, театральный художник.
 Корнхаузер-Дуда, Агата (род. 1972) — польский общественный деятель; жена президента Польши Анджея Дуды.

Прозвище 
 Иван Иванович (Дуда) Лыков-Оболенский (ум. после 1581) — князь, воевода Ивана Грозного.
 Сержиу Паулу Барбоса Валенте (более известный как Дуда; род. 1980) — португальский футболист.

См. также 
 Дудук
 Дудак — сленговое название дрофы.
 
 
 
 Надуда
 Дадуда

Примечания